В България, защитата на уязвимите видове организми се урежда чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В него се определят видовете (Приложение №3) и местообитанията (Приложение №2) които са под защитата на закона.

Тук се разглеждат и локално застрашените и изчезнали видове описани в Червената книга на България.

Източници 

Фауна на България
Защита на животните